Caesars Entertainment, Inc. kan syfta på:
Caesars Entertainment, Inc. (1998–2005), ett amerikanskt kasinoföretag som köptes upp av Caesars Entertainment Corporation.
Caesars Entertainment, Inc. (2020–), ett amerikanskt kasinoföretag som bildades efter en fusion mellan Eldorado Resorts och just Caesars Entertainment Corporation.